Laurette ou l'Amour voleur, une pièce de théâtre.
 Matthieu Laurette, un artiste multimédia français (1970 -).
 Association Laurette Fugain, association pour sensibiliser aux dons de vie (Sang, moelle osseuse, etc.) dans le but d'aider des patients atteints de maladies, en particulier de leucémie.

Voir aussi